Engler puede referirse a:
 (Heinrich Gustav) Adolf Engler (1844, Sagan – 1930, Berlín), un botánico.
 Sistema de clasificación de Engler
 Filicidae sensu Engler
 Filicopsida sensu Engler
 Hymenophyllaceae sensu Engler
 Psilotopsida sensu Engler
 Salviniales sensu Engler

 Henry Engler (* 1946, Paysandú), un científico uruguayo.